Die Saison 2000/01 der Regionalliga war die siebte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde erstmals in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2000/01 mit 19 Mannschaften. Dem 1. FC Union Berlin gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der SV Babelsberg 03. Aufsehen erregte Union Berlin in dieser Spielzeit auch, weil der Verein ins DFB-Pokal-Finale einzog und sich die Teilnahme am UEFA-Pokal sicherte.

Der Lüneburger SK, die Amateure von Borussia Dortmund und Tennis Borussia Berlin stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Der SV Wilhelmshaven und der FC Sachsen Leipzig erhielten für die folgende Spielzeit keine Lizenz und mussten zwangsabsteigen, wodurch die eigentlich sportlich abgestiegenen Amateure von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga verblieben.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2000/01 mit 18 Mannschaften. Dem Karlsruher SC gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft sicherten sich die Amateure des VfB Stuttgart, die aufgrund ihres Status als Amateurmannschaft eines Profiklubs gemäß den Statuten des DFB kein Aufstiegsrecht besaßen. Dadurch stieg der Drittplatzierte 1. FC Schweinfurt 05 neben Karlsruhe auf.

Die Amateure des TSV 1860 München, der SC Pfullendorf und der FC Carl Zeiss Jena stiegen in die Oberliga ab. Da der Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846 keine Regionalliga-Lizenz für die folgende Spielzeit erhielt, verblieb der eigentlich sportlich abgestiegene FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2000/01 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2000/01 bei kicker.de

2000
Fußballsaison 2000/01